Marco Emilio Papo  – dittatore romano
Marco Emilio Papo  – capo del collegio sacerdotale dei curioni († nel 210 a.C.)